Лунгъёган:

 Лунгъёган (приток Колекъёгана) — река в Ханты-Мансийском АО. 
 Лунгъёган (приток Сороминской) — река в Ханты-Мансийском АО.